Guayas steht für:

in Ecuador:
 Río Guayas, ein Fluss in Ecuador
 Provinz Guayas, die Provinz in Ecuador, die nach diesem Fluss benannt ist
 Guayas (Schiff), ein ecuadorianisches Segelschulschiff
 Guayas (El Empalme), Parroquia rural im Kanton El Empalme der Provinz Guayas

in Kolumbien:
 Río Guayas (Río Caguán), ein Fluss in Kolumbien